Жилино — наименование населённых пунктов в упразднённом Солнечногорском районе, ныне — в городском округе Солнечногорск.
 Жилино — бывшая деревня в упразднённом сельском поселении Лунёвское, ныне — село.
 Жилино — бывшая деревня в упразднённом сельском поселении Андреевка, ранее в бывшем Андреевском сельском округе (совете), ныне — посёлок.
 Жилино — деревня в упразднённом сельском поселении Андреевка, ранее в бывшем Соколовском сельском округе (совете).